Der Aufenthalt ist der Titel folgender Werke:

 Der Aufenthalt (Roman), Roman von Hermann Kant (1977)
 Der Aufenthalt (Film), deutscher Film von Frank Beyer (1983)